Muntanya Rasa, muntanya del límit dels termes comunal d'Argelers de la Marenda, a la comarca del Rosselló i municipal d'Espolla, a la de l'Alt Empordà
 Muntanya Rasa, muntanya del terme comunal del Tec, a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.